У́треня (; также устаревшее разговорное, применительно к утрени Пасхи — зау́треня) — самое продолжительное из ежедневных богослужений суточного круга в Православной церкви.

Виды 
Обычно различают три вида утрени: вседневная, славословная и полиелейная. Порядок и состав молитв и песнопений Утрени указывается во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 9-й и некоторых других главах Типикона, а сами тексты этих молитв и песнопений находятся практически во всех богослужебных книгах: в служебнике, октоихе, минее, триоди, псалтыри следованной, часослове и в различных пособиях.

В великом посту (редко и в другие многодневные посты) служится аллилуйная утреня, которая может дополняться составными троичными песнями, особыми седальными по первом стихословии, укороченными канонами-трипеснцами, светильнами троичными, молитвой Ефрема Сирина, чтением жития Марии Египетской, пением акафиста Похвалы Пресвятой Богородицы и блаженных, чтением 12-ти Страстных Евангелий, выносом плащаницы и крестным ходом с ней, чтением паремии и апостола и другими особенностями.

Кроме того, по учинённым дням может совершаться заупокойная утреня с парастасом или с краткой литиёй.

В общую классификацию не входит особая пасхальная утреня, совершаемая во все дни Светлой седмицы и на отдание Пасхи.

Кроме того, церковные молебны, панихида, отпевание, соборование и некоторые другие чинопоследования имеют общую структуру утрени:
 возглас → начальные молитвы → псалом → «Бог Господь» или «Аллилуйя» → тропари → канон с Евангелием после 6-й песни → стихиры → ектения → молитва → отпуст.

Время совершения утрени 
Ежедневное утреннее богослужение появилось уже в Ветхозаветные времена. Древние христиане во время гонений совершали богослужения в основном ночью и ранним утром.

В приходской практике Русской православной церкви утреня почти всегда совершается сразу по совершении вечерни (редко с повечерием), то есть вечером; очень редко после полунощницы). В канун праздничных дней утреня входит в состав Всенощного бдения. В будние дни Великого поста утреня часто служится вечером, но отдельно от вечерни, так как вечерня служится между Изобразительными и Литургией преждеосвященных Даров (или просто после часов и изобразительных).

В греческих церквах она всегда непосредственно предваряет литургию и обычно совершается раздельно от вечерни. Общий символизм утрени, в противоположность вечерни, — изображение событий новозаветных.

Порядок совершения утрени

Псалтирная часть 
Если утреня не соединяется с вечерней, то имеет полное начало:
 Отверзается катапетасма за царскими вратами.
 Возглас священника: «Благословен Бог наш…»
 Чтец (клирик): «Аминь», и начальные молитвы, далее двупсалмие (ктиторские псалмы 19-й и 20-й). Священник в это время совершает каждение алтаря и всего храма.
 Трисвятое по «Отче наш».
 Возглас иерея: «Яко Твое есть Царство…»
 Чтец: «Аминь», тропарь и кондак Воздвижения, богородичен.
 Укороченная сугу́бая ектения.
 Хор на каждое прошение поёт тройное «Господи помилуй», а в конце «Именем Господним благослови, отче».
 В алтаре иерей кадилом крестообразно осеняет престол с возгласом: «Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в». Утреня с этого возгласа, если она присоединяется к вечерне (что чаще всего и бывает в современной практике РПЦ). С каждения и этого же возгласа начинается и пасхальная утреня, хотя в саму пасхальную ночь её началу предшествует крестный ход вокруг храма с пением «Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,..», а «Слава Святей, и Единосущней,..» возглашается не в алтаре перед престолом, а на паперти перед внешними вратами храма. Там же (на паперти) исполняется пасхальное начало с многократным повторением тропаря Пасхи, после чего духовенство и прихожане входят в храм.

Если совершается всенощное бдение, то, после благословения мирян священником из Царских врат, начинается утреня только с троекратного пения «Слава в вышних Богу,..», так как возглас «Слава Святей, и Единосущней,..» уже́ возглашался в начале Великой вечерни.

 Затем следует Шестопсалмие — по уставу, его чтет сам предстоятель. В это время все служащие архиереи и священники в алтаре молча читают тайные утренние молитвы, помещённые в служебнике и в чиновнике архиерейского священнослужения.
 Поскольку на Светлой седмице псалтирь в храме отменяется и псалмы пропускаются, то на пасхальной утрени не совершаются шестопсалмие, «Бог Господь…» со стихами и тропарями, кафизмы с седальными, полиелей и великое славословие, но сразу после пасхального начала на паперти храма следует великая ектения, а за ней поётся канон Пасхи.
 Великая (мирная) ектения.
 Попеременное пение «Бог Господь…» со стихами диаконом (или священником) с хором во глас предстоящего праздничного тропаря, пое́мого обычно дважды, также второй тропарь (если он есть) и Богородичен. В определённые дни многодневных постов и на заупокойных службах вместо «Бог Господь…» поётся «Аллилуия» со своими стихами, заупокойными или страстны́ми тропарями, в посты — троичными песнями.

В Великий четверг отверзаются Царские врата и читается Евангелие.

В Великую пятницу отверзаются царские врата, и духовенство исходит на средину храма, где установлено распятие в рост человека, каждение. Прочитываются первые шесть Страстных евангелий с умилительными антифонами, малыми ектениями и седальными (на которых сидеть не положено). Поются блаженны с тропарями, прокимен: «Раздели́ша ри́зы Моя́ себе́…» и 7-е Страстное евангелие
 По давней традиции Московской духовной академии и некоторых семинарий, на утрени под все большие праздники перед кафизмами кто-либо из семинаристов-мирян произносит проповедь. На некоторых приходах проповедь в этом месте утрени на праздничный день благословляется сказать кому-либо из предварительно подготовленных пономарей, чтецов, певцов, сторожей и других сотрудников (только мужчин) храма.
 Хор «запевает на кафизму»: «Господи помилуй» (трижды), «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».
 Чтец: «И ныне и присно и во веки веков. Аминь», и далее стихословит очередную кафизму.
 Если есть праздник или пред-попразднство: малая ектения. Если нет ектении — чтец: «Господи, помилуй» трижды, «Слава.: И ныне.:»
 Седальны с богородичными.

В четверг 5-й седмицы Великого поста предстоятель с амвона читает первую половину Жития преподобной Марии Египетской.

В субботу Акафиста в храме включается свет, и духовенство через царские врата исходит на средину храма совершать нараспев с народом первую (из четырёх) часть акафиста. Непрерывное каждение аналоя с иконой.

В Великий пяток читается 8-е Страстное евангелие.
 Вторая кафизма и третья (когда она есть), стихословятся со своими седальными и богородичными.

В понедельник, вторник и среду Страстной седмицы отверзаются Царские врата и читается Евангелие.

В субботу Акафиста — вторая часть акафиста исполняется так же торжественно, как и первая.
 В последнее время во многих храмах распространилась неуставная практика торжественного чтения и пения на средине храма вместо кафизм акафиста случившемуся празднику или святому. Этот акафист на утрени органично продолжается полиелеем.
 Псалом 50 и далее канон.

На поминальной службе, кроме рядовой кафизмы (или вместо неё):
 Стихословится 17-я кафизма
 Священнослужители через северные и южные врата (на многих приходах через Царские врата) выходят из алтаря к установленному на середине храма тетрапо́ду (панихидному столику)
 Иерей со свечой в руке читает псаломские стихи, а певцы тихо поют припев: на 1-й статии — «Благослове́н еси́, Го́споди», на 2-й статии — «Спа́се, спаси́ мя». Диакон в это время непрерывно кадит тетрапод, а пономари помогают читать заупокойные записки.
 Хор поёт: «Я́ко а́ще бы не закон Твой…» (), «Во век не забуду оправданий Твоих…» () — каждый стих по трижды.
 Заупокойная ектения (по обычаю с кадилом).
 Хор: «Господи, помилуй» — 40 раз.
 Священник творит возглас: «Яко Ты еси Воскресение…»
 В начале 2-й статии лик запевает: «Твой есмь аз…» (). В это время иерей с диаконом сотворяют малое каждение (тетрапод окрест, иконостас, лики, народ).
 В конце 2-й статии хор допевает: «Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя,..» (), «Заблуди́х я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́,..» ()
 Пение субботних тропарей по Непорочных, глас 5-й: «Святы́х лик обре́те…», во время которого священник с диаконом совершают полное каждение всего храма.
 Заупокойная ектения (по обычаю с кадилом), возглас.
 Седален, глас 5-й: «Поко́й, Спа́се наш.., Слава.: И ныне.:», богородичен: «От Де́вы возсия́вый…»
 Псалом 50 и далее канон.

Полиелей 

Если есть великий или средний праздник, то утреня дополняется полиелеем.
 Зажигается свет (паникадило), отверзаются царские врата, через которые выходит всё духовенство на середину храма, где с зажжёнными свечами и кадилом их встречают пономари
 Пение псалмов 134-го и 135-го (в современной практике, только по два стиха из этих псалмов)
 Это самая торжественная часть утрени, поэтому иногда именно в это время на амвоне, или посреди храма, вручаются церковные награды духовенству, достойным мирянам или щедрым благотворителям

В неделю о блудном сыне, в неделю о Страшном Суде и в Прощёное воскресенье к ним присоединяется псалом 136 «На реках Вавилонских…». При пении 136 псалма электрический свет гасится в храме, а все присутствующие становятся на колени
 От Недели 1-й Великого поста (Торжества православия) до отдания Воздвижения  — кроме совпадения с воскресным днём полиелейного праздника, и от предпразднства Рождества Христова  до недели о мытаре и фарисее на воскресных всенощных вместо выше приведённых псалмов Типиконом положено пение непорочных — псалом 118 (17-я кафизма) на 5-й глас. При этом священник с диаконом совершают полное каждение храма, начиная с алтаря, при закрытых царских вратах (в этом случае диакон отверзает царские врата только перед чтением Евангелия). В приходской практике вместо Непорочных на воскресных всенощных бдениях поётся обычный полиелей

В неделю крестопоклонную и на Воздвижение Креста Господня полиелей с чтением Евангелия совершается в алтаре, а елеопомазание бывает по изнесении на великом славословии из алтаря на средину храма креста
 Величание со стихами из избранного псалма или/и
 Тропари воскресны, пое́мыя по непорочных «Ангельский собор…»
 На службе Погребения Божией Матери здесь поются благословенны на тот же 5-й глас с похожим припевом: «Благословенная Владычице, просвети мя Светом Сына Твоего.»
 Малая ектения с возгласом иерея
 Седален праздника (в воскресенье ипакои гласа, степенные антифоны текущего гласа)
 Диакон входит в алтарь южными вратами, крестится на горнее место, через царские врата кланяется священнику, стоящему посреди храма, берёт с престола Евангелие и торжественно, с предшествующими свещеносцами становится на амвон, с которого пропевает прокимен со стихами
 Возглас иерея «Яко свят еси Боже наш и во святых почиваеши…»
 Диакон: «Всякое дыхание…» со стихами
 Чтение Евангелия (в воскресные бдения читается одно из одиннадцати воскресных утренних евангельских чтений, повествующих о явлениях Господа Иисуса Христа Своим ученикам по воскресении)
 Хор: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе» (по воскресеньям и в период попразднства Пасхи «Воскресение Христово видевше…»)
 Псалом 50 есть на любой утрени, кроме пасхальной, даже если нет полиелея. Свещеносцы уходят в алтарь пономарскими вратами, а диакон заносит Евангелие царскими вратами (на воскресных бдениях Евангелие возлагается вместо иконы Воскресения Христова на аналой посреди храма для целования его всеми присутствующими)
 По Уставу в это время должно происходить целование народом Евангелия, которое после чтения, ещё продолжает держать в руках священник

Накануне праздника Входа Господня во Иерусалим в это же время бывает освящение ва́ий (верб).
 Хор поёт: «Слава»..: «Молитвами апостолов» (или празднуемого святого).., «И ныне»..: «Молитвами Богородицы», «Помилуй мя, Боже,..» и стихиру по 50-м псалме
 Вместо этого по воскресениям периода пения постной триоди здесь хор поёт: «Слава»..: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»,., «И ныне»..: «На спасения стези настави мя, Богородице»,., «Помилуй мя, Боже»,., «Множества содеянных мною лютых…»
 Диакон или священник всегда (кроме всенощного бдения и пасхальной утрени), даже если нет полиелея, произносит начальное прошение литии: «Спаси Боже люди Твоя…»
 Лик: «Господи, помилуй» 12 раз
 Возглас: «Милостию и щедротами…», прикладывание духовенства и мирян к Евангелию, иконе, помазание елеем и раздача частиц хлебов (если была лития на вечерне)

Канон 

 Песнь 1-я. Поются/читаются библейские песни; они составлены в трёх редакциях: для будничных, праздничных и великопостных служб. Затем ирмос 1-го канона и очередной стих библейской песни перед каждым из 14 положенных в каждой песни тропарей октоиха, минеи и триоди. Из-за большей продолжительности и сложности библейкие песни часто заменяются припевами, взятыми из молебнов, а количество тропарей на каждой песни сильно сокращается. В конце каждой песни бывает катавасия
 Трипеснцы имеют 1-ю песнь только по понедельникам

На Пасху вся служба полностью поётся; на каноне припев «Христос воскресе из мертвых» ко всем тропарям, на каждой песни канона совершается каждение, а после катавасии — Тропарь Пасхи (трижды) и малая ектения

Песнь 2-я на утрени бывает только в великопостнных трипеснцах по вторникам — сначала полностью выпевается/вычитывается, затем ирмос, «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе» перед каждым тропарём, кроме двух последних. В конце песни катавасия
 Песнь 3-я имеет в своём построении некоторые отличия от 1-й: всегда бывает в великопостнных трипеснцах только по средам. В остальные дни поста ирмос минеи 3-й песни переносится в конец этой песни в качестве катавасии
 По 3-й песни малая ектения, возглас священника, чтение второго по значимости кондака с икосом (если они есть) и седальнов с богородичным (крестобогородичным по средам и пятницам)

В четверг 5-й седмицы Великого поста предстоятель с амвона читает вторую половину Жития преподобной Марии Египетской

В субботу Акафиста торжественное исполнение третьей части акафиста и седален
 Песнь 4-я имеет в своём построении некоторые отличия от 1-й: всегда бывает в великопостнных трипеснцах только по четвергам
 Песнь 5-я имеет в своём построении некоторые отличия от 1-й: всегда бывает в великопостнных трипеснцах только по пятницам
 Песнь 6-я имеет в своём построении некоторые отличия от 3-й: бывает в великопостнных четверопеснцах только по субботам. В остальные дни поста ирмос минеи 6-й песни переносится в конец этой песни в качестве катавасии
 По 6-й песни малая ектения, возглас священника, чтение кондака с икосом. Если кондака празднуемому святому в минее нет, то его следует взять из общей минеи, а в великом посту прочесть во глас октоиха мученичен, помещающийся наряду с седальными по 1-му стихословию в приложении триоди. В праздники должны читаться синаксарии.

На поминальной утрени — выход духовенства из алтаря к тетраподу на середине храма, малая заупокойная ектения и малое каждение
 На Стоянии Марии Египетской здесь чтец (иногда диакон) попеременно с хором исполняют блаженны

В субботу Акафиста торжественное исполнение заключительной четвёртой части акафиста
 Песнь 7-я имеет сходство с предыдущими, в великопостнных четверопеснцах бывает только по субботам
 Песнь 8-я имеет сходство с предыдущими, но есть во всех канонах. Вместо «Слава» чтется «Благослови́м Отца и Сына и Святаго Духа Господа»
 Поётся «Хва́лим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки», после чего — катавасия.
 Пред 9-й песнью канона диакон (если его нет, то священник) совершает каждение алтаря и иконостаса, и, с кадилом на солее, возглащает пред иконою Богородицы: «Богородицу и Матерь Света песньми (или в песнех) возвеличим»,
 Поётся песнь Богородицы («Честнейшую»), написанная святителем Космой Маиумским

Совершается каждение всего храма
 На утрени двунадесятых праздников «Честнейшую…» не поётся, но особые праздничные припевы с тропарями 9-й песни. В этом случае первый припев с ирмосом 9-й песни служат задостойником (используются на литургии и других богослужениях вместо «Достойно есть»)
 Песнь 9-я завершает канон
 По будням и в посты поётся «Достойно есть…»
 Малая ектения
 «Свят Господь Бог наш» со стихами (только на воскресном бдении) — в подражание хвале Серафимов ().
 Светилен или эксапостиларий и богородичен (крестобогородичен по средам и пятницам)

В Великий пяток читается 9-е Страстное евангелие

Хвалительная часть 
 Хвалительные псалмы (148, 149 и 150)
 Стихиры хвалитные (на хвалитех)

В Великий пяток читается 10-е Страстное евангелие

На Пасху в этот момент с амвона зачитывается Слово Огласительное Иоанна Златоустаго, и поётся этому святителю тропарь

В праздники 
 Возжигаются светильники, отверзаются Царские врата, архиерей или священник перед престолом восклицает: «Слава Тебе, показавшему нам свет!»
 Хор поёт Великое славословие с трисвятым.
 Тропарь (иногда с богородичным на «Слава» … «И ныне»).
 Сугубая и просительная ектении.
 Праздничное окончание утрени.
 Отпуст.
 Поются многолетны: «Великаго господина…»

В неделю крестопоклонную, на Воздвижение Креста Господня и на Происхождение честных древ Животворящего Креста в это время совершается торжественное изнесение креста из алтаря на середину храма и поклонение ему, а в Великую субботу совершается крестный ход вокруг храма с плащаницей, с последующим чтением прокимнов со стихами, паремии, Апостола и Евангелия. На чине Погребения Божией Матери крестный ход и елеопомазание.

В будни 
 Чтец: «Слава».: «И ныне».: «Тебе слава подобает, Господи.:» (иногда пропускается)
 Чтец: «Слава Тебе, показавшему нам свет» и читает вседневное славословие
 Просительная ектения, возглас.
 В Великий пяток читается 11-е Страстное евангелие, затем каждение всего храма
 Стихиры на стиховне из октоиха, триоди и из минеи (если они там приводятся)
 Богородичен (крестобогородичен — по средам и пятницам)
 В Великий пяток читается последнее 12-е Страстное евангелие. Евангелие заносится в алтарь, царские врата затворяются
 «Благо есть…», трисвятое по «Отче наш»
 Возглас иерея «Яко Твое есть Царство…»
 «Аминь», тропарь с богородичным (крестобогородичным — по средам и пятницам)
 Сугу́бая ектения
 Хор «Утверди , Боже, святую…»
 Если утреня не соединяется с часами (например, с Царскими), то она заканчивается отпустом, с предваряющими его возгласами и опеваниями. В конце поются многолетны

На аллилуйных службах 
 «Благо есть…», трисвятое по «Отче наш»
 Возглас иерея «Яко Твое есть Царство…»
 Чтец: «Аминь». «В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́»,., «Господи, помилуй» (40 раз), «Слава».: «И ныне».:, «Честнейшую херувим»,.. «И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче».
 Священник: «Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в»
 Чтец: «Ами́нь». «Небе́сный Царю́, ве́ру утверди́»,..
 Священник: молитву Ефрема Сирина с поклонами

Литература 
 Никольский К., протоиерей. Руководство к изучению богослужения православной церкви. — К., 2008.
 Шведов О. В. Чинопоследование утрени — структура и симметрия. // Журнал Московской Патриархии. — 1993. — № 12. — С. 84—96.

Примечания 

Христианское богослужение
Чинопоследования